Гаплогруппа I может означать:
 Гаплогруппа I (Y-ДНК) — гаплогруппа Y-хромосомы (Y-ДНК)
 Гаплогруппа I (мтДНК) — гаплогруппа митохондриальной ДНК (мтДНК)